Мильча — топоним:

 Мильча — деревня в Минской области Белоруссии.
 Мильча — село в Ровненской области Украины.